Esistono diversi santi noti come San Serapio o San Serapione:
Serapio
 San Serapio d'Inghilterra (†1240), mercedario inglese, martire ad Algeri, celebrato il 14 novembre.

Serapione
 San Serapione di Antiochia (†211), vescovo di Antiochia,  celebrato il 30 ottobre;
 San Serapione di Alessandria (†248), martire egiziano in Alessandria d'Egitto sotto Settimio Severo, celebrato il 13 luglio;
 San Serapione il Sindonita (IV secolo), egiziano, celebrato il 21 marzo;
 San Serapione di Catania (†304), martire in Catania, celebrato il 12 settembre;
 San Serapione di Thmuis (†362), vescovo di Thmuis (Egitto), celebrato il 21 marzo